Chèvreville, ancienne commune française de la Manche ;
 Chèvreville, commune française de l'Oise.

 Théophile Langlois de Chèvreville (1802-1845), un peintre historique français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France